Midlands (Engeland), een regio in Engeland
 Midlands (South Carolina), een regio in de Amerikaanse staat South Carolina
 Midlands (Tasmanië), een regio op het Australische eiland Tasmanië
 Midlands (Zimbabwe), een provincie van Zimbabwe

Zie ook 
 Irish midlands, de centrale vlakte van Ierland
 KwaZoeloe-Natal Midlands (Natal Midlands), een regio in het binnenland van de Zuid-Afrikaanse provincie KwaZoeloe-Natal
 Zwitserse Hoogvlakte  (Schweizer Mittelland)

 Midland (doorverwijspagina)